Вильгельм Генрих Руофф (; 1906—1980) — швейцарский и немецкий историк и генеалог, сотрудник Аненербе.

Биография 
В 1941 году защитил докторскую диссертацию в Цюрихе. Специалист по германским генеалогии, фольклору и геральдике, профессор.

С 1942 года сотрудник Аненербе. С марта 1943 года выполнял задания Аненербе в области генеалогии в Нидерландах. В 1944—1945 годах руководитель подотдела Аненербе в Швейцарии.

Сочинения 
 Von ehrlichen und unehrlichen Berufen, besonders vom Scharfrichter und Wasenmeister im alten Zürich. — Zürich, 1934.
 Die Zürcher Räte als Strafgericht und ihr Verfahren bei Freveln im 15. und 16. Jahrhundert. — Zürich, 1941.
 Der Blut- oder Malefizrat in Zürich von 1400—1798, in: Archiv des. Historischen Vereins des Kantons Bern № 44, Heft 2, 1958.
 Die Wappen der ehemaligen Vorortsgemeinden Schwamendingen, Örlikon, Seebach und Affoltern, in: Neujahrsblatt Zürich 11, 8. Jg., 1965.
 Der Richtebrief von Zürich und sein Verhältnis zur Richtebriefgruppe Konstanz, St. Gallen, Schaffhausen, in: Schaffhauser Beiträge zur vaterländischen Geschichte № 43, 1966.
 Liste der Nachfahren von Heinrich Hess-Schulthess [von Zürich (1741—1770) und Christoph Tobler-Schulthess [von Zürich] (1743—1823). In: Nachfahrentafel Rübel. Band 2: Bern-Zürich. — Zürich, 1977.

Литература 
 Kater, Michael. Das «Ahnenerbe» der SS, 1935—1945: ein Beitrag zur Kulturpolitik des Dritten Reiches. — München, 2006.

Примечания